Juan Ramón Verón – argentyński piłkarz występujący na pozycji napastnika.
 Juan Sebastián Verón – argentyński piłkarz występujący na pozycji pomocnika.